Windischendorf ist der Name folgender Orte:

 Windischendorf (Gemeinde Euratsfeld), Ortsteil von Euratsfeld, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Windischendorf (Gemeinde Ferschnitz), Ortsteil von Ferschnitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

 Slovenská Ves, Gemeinde im Okres Kežmarok, Prešovský kraj, Slowakei; deutsch Windischendorf